Płamen Pawłow, bułg. Пламен Павлов (ur. 1958) – bułgarski historyk i poeta. Wykłada historię Bizancjum i państw bałkańskich od IV do XV wieku na Uniwersytecie Wielkotyrnowskim, profesor.

Jest autorem licznych artykułów, książek, publicystyki i wierszy, m.in.:

 Кратка история на българския народ (Kratka istorija na byłgarskija narod, 1993, 1999, 2004)
 Княз Пресиан ІІ (Kniaz Presian II, 1993)
 История на България (Istorija na Byłgarija, 2002, wyd. rumuń.)
 Българи, италианци, Ватикана (Byłgari, italianci, Watikana, 2002, wyd. bułg. i wł.)
 Българи и араби (Byłgari i arabi, 2003, wyd. bułg i arab.)
 A bolgárok rövid története. Budapest, 2005.
 Търновските царици. Wielkie Tyrnowo, 2006.
 Търновски светци и чудотворци.
 България — люлка на европейската цивилизация. Sofia, 2007 (bolg., eng., fr., d., rus.)
 Българската писменост — европейски феномен(на болг., англ., фр., рус.)
 Българското Средновековие: познато и непознато
 Златната Орда и българите
 Българските царици. Sofia, 2009.
 Македония — земя българска. Sofia, 2009.
 България и българите (Кратка история). Sofia, 2009 (на болг., англ., рус., нем., фр., итал., исп.)
 Българи светци. Sofia, 2010.
 Забравени и неразбрани. Sofia, 2010.
 Историята — далечна и близка. Wielkie Tyrnowo, 2010.
 Българи и французи. Sofia, 2010 (на болг.и фр.)
 Черни мисли, бели магии (поезия) 
 Византия и византийският свят. Sofia, 2011.
 Бележити българи, t. 1 — 10. Sofia, 2012.
 Векът на цар Самуил. Sofia, 2014.
 Българска национална история, t. 2, 2013, t. 3, 2015.
 Османските завоевания и "Държавата на Духа", V.Tarnovo, 2017.
 Левски: другото име на Свободата. Sofia, 2017.
 Асеневци / Asen Dynasty. Sofia, 2018.
 Забравеното Средновековие", Sofia, 2019.
 Династията на Крум", Sofia, 2019.
 Първите дами на средновековна България", Sofia, 2020.

Linki zewnętrzne 
 Płamen Pawłow. Buntari i awantiuristi w srednowekowna Byłgarija
 Płamen Pawłow. Poezija
 Płamen Pawłow. Historya, poezija
 

Bułgarscy historycy
Bułgarscy bizantynolodzy
Bułgarscy poeci XX wieku
Bułgarscy poeci XXI wieku
Urodzeni w 1958